Alme (rivier), een rivier in Duitsland (Noordrijn-Westfalen)
 Alme (Brilon), een dorp in de gemeente Brilon, Sauerland, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Almè, een plaats in Italië